Серге́й Ле́вченко:
 Левченко, Сергей Георгиевич (род. 1953) — российский политик, депутат Государственной думы III, V, VI и VIII созывов; губернатор Иркутской области (2015—2019); член КПРФ.
 Левченко, Сергей Николаевич (1981—2007) — украинский футболист, нападающий.